Le SOBABEE était un club belge de basket-ball qui était basé dans la ville d'Anvers.

Histoire 
Fondé en 1910, l'Antwerpse BC obtient le matricule 49 et remporte principalement ses titres dans les années 1960, au total le club anversois remporte huit titres de Champion de Belgique et trois Coupe de Belgique.

Par la suite, l'Antwerpse BC fusionne avec divers club anversois tels que le Zaziko, le Brabo, l'Oxaco, le Tunnel et d'autres équipes ce qui formera le SOBABEE.

Qui, en 1995, fusionne avec le RC Malines.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Club de basket-ball en Belgique
Club sportif à Anvers